Rydzek ist der Familienname folgender Personen:

 Coletta Rydzek (* 1997), deutsche Skilangläuferin
 Johannes Rydzek (* 1991), deutscher Nordischer Kombinierer